Alex Roy (rallycoureur), een Amerikaans rallycoureur
Alex Roy (darter), een Engels darter